Струве, Генрих:
 Струве, Генрих Антонович (1772—1851) — российский дипломат и минералог.
 Струве, Генрих Васильевич (1822—1908) — российский химик.
 Струве, Генрих Егорович (1840—1912) — российско-польский философ, профессор Варшавского университета.